

Musica 
 Overcome, album degli All That Remains del 2008
 Overcome, album di Alexandra Burke del 2009
 Overcome, singolo di Nile Rodgers del 2016

Cinema 
 Overcome, film del 2008